OMC (band), een Nieuw-Zeelandse band die in 1996 een internationale hit scoorde met de single "How Bizarre"
 FC Dordrecht Amateurs, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Dordrecht die voorheen bekend stond als SC OMC

Diverse merken motorfietsen:
 OMC (Japan)
 OMC (Budrio) 
 OMC (Gerace Marina) 
 OMC (Londen)

Verbrandingsmotorrijtuigen van de NS:
 omC, rijtuig met derde klasse
 omBC, rijtuig met zowel tweede als derde klasse